Авраам бен Шмуэль Заку́то (, ; 1450, Саламанка, Испания — 1515, Османская империя) — известный астроном, первый сконструировал металлическую астролябию, позволявшую дать более точные измерения, чем деревянная. Составил более точные астрономические таблицы, которые были среди книг Колумба. Васко да Гама советовался с Закуто перед историческим плаванием в Индию. Закуто пережил изгнание евреев из Испании и Португалии, окончив свои дни в Иерусалиме или Дамаске.

В честь Авраама Закуто назван кратер Загут на Луне по соседству с кратером Рабби Леви, названным в честь Герсонида.

Биография 
Авраам бен Шмуэль Закуто родился в 1450 или в 1452 году в Саламанке. Учился астрономии там же в одном из старейших университетов Европы, затем преподавал в том же университете. В 1478 году издал главное астрономическое «Большое сочинение», им пользовались в своих путешествиях Васко да Гама и Христофор Колумб.

Пережил изгнание евреев из Испании в 1492, после чего был приглашён в Португалию, когда изгнание оттуда ещё не ожидалось. Был назначен королём Жуаном II придворным астрономом и астрологом. Васко да Гама использовал достижения Закуто и советовался с ним перед историческим плаванием в Индию, Закуто поддерживал идею морского пути туда.

Новый король Мануэл I, стремясь к укреплению своих прав, предпринял массовое насильственное крещение с изгнанием в 1497 году. Закуто удалось бежать в Тунис, по дороге он дважды оказывался в плену. В Тунисе завершил историографический труд «Книга родословных». По мнению известного историка евреев Г. Греца, книга носит отрывочный и не всегда самостоятельный характер, содержит неточности, но, однако, имела значение для стимуляции интереса евреев к своей истории. Закуто был вынужден переехать в Османскую империю. По некоторым сведениям, он переехал в Иерусалим 1513 году, где находился в ешиве «Ицхак Шулиэль», где и умер. По другим данным, он переехал в Дамаск в 1515 году, считающемся годом его смерти.

Портрет Закуто можно видеть в стенной росписи университета в Иоганнесбурге, изображающей отплытие Васко да Гама. Среди провожающих — Закуто с астрономическими таблицами в руках.

Математика и астрономия 
Главные достижения Закуто включают в себя: усовершенствование астролябии, которую он впервые выполнил в металле, и составление более точных астрономических таблиц. В 1478 г. составил астролого-астрономический справочник Ha-Hibbur ha-gadol (исп. La Compilación Magna, Большое сочинение), аналог исламских зиджей. Справочник широко использовался в навигации. О популярности этого труда говорит то, что он был перепечатан четыре раза: в 1498, 1502, 1525 и 1528 гг. Занимался астрономическими наблюдениями: покрытий звёзд и планет Луной, полного солнечного затмения.

Кроме того, он изобрёл и новые методы вычисления координат нахождения. Пользовался большим уважением Васко да Гама и Христофора Колумба, оба использовали достижения Закуто в своих великих географических открытиях.

Примечания

Труды 
  («Большое сочинение», 1478) — астрономический труд с новыми таблицами и методами вычисления, был переведён на испанский и латинский языки, оказал большое влияние на географические исследования того периода
  («Книга родословных», 1498) — историографическое сочинение по истории еврейского народа

Литература

Ссылки 
 
 

Персоналии:Иудаизм
Персоналии:История еврейского народа
Астрономы по алфавиту
Математики по алфавиту
Астрономы Испании
Астрономы Португалии
Астрономы XV века
Выпускники Саламанкского университета